Lockheed Corporation – vecchia industria aerospaziale
Lockheed Martin – industria aerospaziale formatasi nel 1995 dalla fusione tra la Lockheed Corporation e la Martin Marietta
Scandalo Lockheed – caso di corruzione degli anni Settanta riguardante la suddetta industria
Lockheed – personaggio dei fumetti Marvel Comics